Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lively :

, un navire de cinquième rang de 30 canons capturé aux français en 1689 ;
, un navire de sixième rang de 12 canons acheté en 1709 et vendu en 1712 ;
, un navire de sixième rang de 20 canons lancé en 1713 et démoli en 1738 ;
, un navire de sixième rang de 20 canons lancé en 1740 et vendu en 1750 ; 
, un navire de sixième rang de 20 canons lancé en 1756 et vendu en 1784 ; 
, un sloop-of-war de 14 canons lancé en 1779 et capturé par les Américains en 1782 ; 
, une frégate de cinquième rang de 32 canons lancée en 1794 et échouée vers Cadix en 1798 ; 
, un brûlot acheté en 1794 et vendu en 1798 ; 
, un navire magasin de 16 canons lancé en 1797 et déclassé en 1802 ; 
, une frégate de cinquième rang de 38 canons lancée en 1804 et échouée au large de Malte en 1810 ;
, un cotre acheté en 1805. Son destin est inconnu.
HMS Lively, devait être une frégate de cinquième rang de 36 canons. Elle est renommée  en 1812 et lancée en 1813 ;
, une frégate de cinquième rang de 38 canons lancée en 1813 et vendue en 1862 ;
, une canonnière en bois lancée en 1856 et échouée en 1863 sur la côte néerlandaise ; 
, un navire d'expédition à pagaie en bois lancé en 1870 et détruit en 1883 près de Stornoway ;  
, un destroyer-torpilleur de classe B lancé en 1900, acquis par la marine en 1901 et vendu en 1920 ;  
, un destroyer de classe L lancé en 1941 et coulé en 1942.

Lively